Война
 «Война» — альбом группы «Гражданская оборона»
 «Война» — альбом группы «Пилот»
 «War» — альбом группы «U2»